Ali Elkhattabi (Schiedam, 17 de janeiro de 1977) é um ex-futebolista profissional neerlandês-marroquino, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Schiedam
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Sparta Rotterdam
Futebolistas do SC Heerenveen
Futebolistas do AZ Alkmaar
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998